Боратав () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Боратав, Коркут (род. 1935) — турецкий марксистский экономист и историк.
 Боратав, Пертев Наили (1907—1998) — турецкий писатель и фольклорист, исследователь турецкого фольклора и народной литературы.